Резеда́ () — род однолетних, двулетних и многолетних травянистых растений семейства Резедовые (Resedaceae), распространённых в Африке и Евразии. Общее число видов — около шестидесяти.

Название 
Научное название рода происходит от  (возвращаться к прежнему состоянию) и объясняется тем, что растение раньше применяли в фитотерапии: считалось, что с его помощью можно привести организм в состояние благоприятного равновесия. По мнению Макса Фасмера,  в данном случае означает исцелять.

Русское название рода — «резеда» — транслитерация научного названия.

Распространение 
Ареал рода охватывает Северную Африку, Европу и часть Азии (до Индии). Наибольшее видовое многообразие наблюдается в Средиземноморье.

Биологическое описание 
Представители рода — однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения.

Листья очерёдные, могут быть как перисторассечёнными, так и цельными; у некоторых видов нижние листья цельные, а верхние — перисторассечённые.

Цветки мелкие, звёздчатые, собраны в плотные верхушечные кисти. Окраска лепестков — белая, жёлтая, зеленоватая (у культиваров может быть и другая окраска — оранжевая, красная). Цветки некоторых видов — например, резеды душистой, — обладают интенсивным запахом. Завязь верхняя.

Плод — коробочка. Семена мелкие, многочисленные.

Культивирование и использование 
Резеду душистую культивируют для получения эфирных масел, используемых в парфюмерии. Ранее, ещё в Древнем Риме, это растение применялось как лекарственное. В наше время резеда душистая и резеда жёлтая используются в народной медицине в качестве потогонного и мочегонного средства и при болезнях сердца.

Имеются сведения о использовании корней  для получения жёлтого красителя арцику ещё в первом тысячелетии до нашей эры, возможно, краситель из резеды был получен раньше, чем красители других широко распространённых красильных растений вайды и марены. До начала двадцатого века части растения использовались для получения красителя, используемого в производстве красок и в текстильной промышленности, использование этого красителя практически прекратилось после появления дешёвых синтетических красок. В настоящее время используется лишь как краситель для шёлка.

Несмотря на скромные цветки, многие виды широко культивируются как декоративное, возможно из-за издаваемого аромата.

Многие виды — хорошие медоносы.

Агротехника

Растения можно выращивать как в полутени, так и на солнце. Желательно, чтобы почва была щелочной, достаточно плодородной, хорошо дренированной.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 31 вид:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ещё более 120 названий видов имеют неопределённый статус.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Резеда в Энциклопедии декоративных садовых растений 

Резедовые
Флора Африки
Флора Евразии